Die Chronik von Zuqnin ist eine in syrischer Sprache geschriebene christliche Weltchronik, die wahrscheinlich 775/76 im Kloster Zuqnin bei Amida (Diyarbakır) verfasst wurde. Zeitweilig galt es als Werk des syrisch-orthodoxen Patriarchen Dionysius von Tell Mahre von Antiochia (amtierte 818–845), weshalb sich die Benennung des Autors als Pseudo-Dionysius von Tell Mahre (siehe dort genauere Informationen) erklärt.

Editionen 
 Witold Witakowski: Pseudo-Dionysius of Tel-Mahre Chronicle (known also as the Chronicle of Zuqnin) Part III (Translated Texts for Historians 22). Liverpool Univ. Press, Liverpool 1996, ISBN 0-85323-760-3.
 A. Harak: The Chronicle of Zuqnin Parts III and IV A.D. 488-775 (Mediaeval Sources in Translation 36). Toronto 1999.

Literatur 
 Witold Witakowski: The Syriac Chronicle of Pseudo-Dionysius of Tel-Mahre: A Study in the History of Historiography (Studia Semitica Upsaliensia 9). Uppsala 1987.

Syrische Geschichte (Mittelalter)
Syrische Christen (Alte Kirche)
Provinz Diyarbakır